La Chiusa ima više značenja:
 La Chiusa, Ancona
 La Chiusa, Firenze
 La Chiusa, Livorno
 La Chiusa, Modena